Topònim, diminutiu de 'monestir':
Monistrol d'Anoia, veïnat de Sant Sadurní d'Anoia.
Monistrol de Calders, municipi del Bages.
Monistrol de Montserrat, municipi del Bages.
Marquesos de Monistrol, títol nobiliari obtingut per la família Usall o Dusai al .